Kessin kan syfta på:

 Kessiner – en tidigare västslavisk stam i Mecklenburg
 Borgen Kessin – en borg för stammen kessiner (oklart läge)

Geografi

Tyskland 

 Kessin, Dummerstorf – ort, Dummerstorf, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Kessin, Grapzow  – ort, Grapzow, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Groß Kiesow –  en kommun och ort i Mecklenburg-Vorpommern